«Try This» — третій студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2003 року.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Pink
Англомовні музичні альбоми